El dígito 112 puede referirse a:

 El año 112.
 El número 112.
 El número de teléfono 112, para emergencias en todos los estados miembros de la Unión Europea, así como varios otros países de Europa y el mundo.
 La banda de Rhythm & Blues estadounidense 112.